Проничев — русская фамилия; имеет женскую форму Проничева.
 Проничев, Владимир Егорович (род. 1953) — деятель российских спецслужб, руководитель Пограничной службы ФСБ России, генерал армии, Герой Российской Федерации.
 Проничев, Максимилиан Михайлович (род. 1997) — российский футболист. Сын Михаила Проничева.
 Проничев, Михаил Владимирович (род. 1968) — советский и российский футболист.